Municipio de Coleman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Coleman (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Coleman (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.